Ирландский национальный университет — союз университетов Ирландии. Он состоит из 4 университетов-учредителей и 5 колледжей и является самым крупным университетом Ирландии. Союз был основан в 1908 году законом «Irish Universities Act» вместо действовавшего с 1880 года Королевского университета Ирландии и в 1997 году существенно изменён законом «Universities Act». Университеты учредители по всем основным вопросам независимы друг от друга, за исключением степеней и дипломов, которые выдаются от имени национального университета со штаб-квартирой в Дублине.

Состав университета 
Образующими частями университета являются университеты в населённых пунктах Голуэй, Корк, Дублин и Мейнут.

Связанные колледжи:
 Королевский колледж хирургов в Ирландии
 Национальный колледж искусства и дизайна
 Миллтаунский институт теологии и философии
 Шеннонский колледж гостиничного управления
 Институт общественного управления

В прошлом в число связанных с национальным университетом колледжей входили
 Образовательный колледж непорочной Девы Марии (1975—1994)
 Национальный институт высшего образования, Лимерик (1976 −1977), ныне — Лимерикский университет
 Колледж нашей милосердной Леди, Кэрисфорт (1975—1988)
 Колледж святой Анджелы, Слайго (1978—2005) (вошёл в состав Ирландского национального университета)
 Образовательный колледж святого Патрика, Драмкондра (1975—1995).
 Колледж святого Патрика, Мейнот (1910—1997)
 Томондский образовательный колледж (1976—1977).

История университета

Современное состояние 
Для входящих в состав Ирландского национального университета учебных заведений существует общая структура из десяти факультетов:
 Сельское хозяйство
 Искусство
 Кельтские дисциплины
 Коммерция
 Инженерное дело и архитектура
 Пищевая промышленность
 Юриспруденция
 Медицина и здравоохранение
 Философия и социология
 Химия и ветеринарная медицина

Ссылки 
 www.nui.ie — официальный сайт университета

Университеты Ирландии